Den 22. udgave af Triptyque des Monts et Châteaux blev afholdt fra den 31. marts til den 2. april 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017-kalenderen og var klassificeret i kategori 2.2. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Jasper Philipsen fra BMC Development.

Hold

Danske ryttere

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3a. etape

3b. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

UCI Europe Tour 2017
Triptyque des Monts et Châteaux